Corpus Inscriptionum ():

 «Corpus Inscriptionum Graecarum» (CIG; «Свод греческих надписей»; 1824—1859) — собрание Августа Бёка.
 «Corpus Inscriptionum Latinarum» (CIL; «Свод латинских надписей»; 1853—1986) — начатый Теодором Моммзеном.
 «» (IG; Берлин, 1860—1890; «Корпус греческих надписей» или «Греческие надписи») — собрание Прусской академии.
 «Corpus Inscriptionum Atticarum» (CIA; «Свод аттических надписей»; надписи до Евклида; с 1873) — начатый Кирхгофом.
 «» (CIS; 1881—1962; «Свод семитских надписей» или «Корпус семитских надписей»)
 «Corpus Inscriptionum Etruscarum» (CIE; «Собрание этрусских надписей»; с 1893) — собрание  и его последователей.
 «» (CIIP; 2010, 2012) — свод древних надписей с IV века до н. э. до VII века н. э., обнаруженных в Израиле.